19. Mistrzostwa Świata w Biathlonie Letnim odbyły się w dniach 27 – 30 sierpnia 2015 w Cheile Grădiștei, w Rumunii.

Rozegrane zostały zawody dla seniorów oraz juniorów.

Odbyło się 10 konkurencji: sprint kobiet i mężczyzn, bieg pościgowy kobiet i mężczyzn oraz sztafeta mieszana dla seniorów i juniorów.

Wyniki

Sztafeta mieszana 
 Dystans: 2×6 km + 2×7,5 km
 Data: 28 sierpnia 2015
 Początek: 12:00 CET
 Źródło:

Sprint kobiet 
 Dystans: 7,5 km
 Data: 29 sierpnia 2015
 Początek: 13:30 CET
 Źródło:

Sprint mężczyzn 
 Dystans: 10 km
 Data: 29 sierpnia 2015
 Początek: 15:30 CET
 Źródło:

Bieg pościgowy kobiet 
 Dystans: 10 km
 Data: 30 sierpnia 2015
 Początek: 13:30 CET
 Źródło:

Bieg pościgowy mężczyzn 
 Dystans: 12,5 km
 Data: 30 sierpnia 2015
 Początek: 14:45 CET
 Źródło:

Przypisy

Bibliografia 
 

Mistrzostwa świata w biathlonie letnim
Sezon 2015/2016 w biathlonie
2015 w Rumunii
Zawody sportowe w Rumunii